Kim Jong-pil (김종필) può riferirsi a:

Kim Jong-pil (1926) – politico sudcoreano
Kim Jong-pil (1956) – calciatore sudcoreano